Мурашо́в (, ) (м), Мурашо́ва (, ) (ж) — русская фамилия, этимологически восходящая к диалектному мураш — «муравей».

Известные носители 
 
 
 Мурашов, Аркадий Николаевич — российский политик, начальник ГУВД Москвы в (1991—1992).
 Мурашов, Андрей — бывший участник российской рок-группы «Крематорий».
 Мурашов, Виктор Дмитриевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Мурашов, Дмитрий Фёдорович (1889—1961) — советский геолог, специалист по геологии медно-никелевых и железорудных месторождений Кольского полуострова.
 Мурашов, Евгений Игоревич (род. 1995) — украинский футболист.
 Мурашов, Михаил Николаевич (род. 1973) — российский футболист и тренер.
 
 Мурашов, Руслан Николаевич (род. 1992) — российский конькобежец.
 
 Мурашов, Эдуард Васильевич (1938—2013) — советский и литовский театральный актёр.

Женщины 
 Мурашова, Галина Леоновна (род. 1955) — советская литовская легкоатлетка, метательница диска.
 Мурашова, Екатерина Вадимовна (род. 1962) — российский психолог, писательница.
 Мурашова, Татьяна Ивановна — депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.

Псевдоним 
 Виктория Мурашова (псевдоним Светланы Игоревны Бестужевой-Лады, род. 1950) — российский учёный, социолог, журналист, писатель, специалист в области социальной демографии и социальной психологии.

См. также 
Мурашова — деревня в Шатровском районе Курганской области России.

Примечания